Billel Messaoudi est un footballeur algérien né le  à Kadiria dans la wilaya de Bouira. Il évolue au poste d'allier droit au KV Courtrai.

Biographie 

Il évolue en première division algérienne avec le club de la JS Saoura.

Statistiques

Palmarès 
 JS Saoura
 Championnat d'Algérie :
 Vice-champion : 2017-18.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 
 

Footballeur algérien
Joueur de la JS Saoura
Joueur de l'USM Alger
Joueur du WA Tlemcen
Joueur du KV Courtrai
Naissance en décembre 1997
Naissance dans la wilaya de Bouira